Сиденснер — фамилия.

Известные носители:
 Сиденснер, Карл Карлович (1809—1886) — гидрограф, член учёного отделения Морского Технического комитета, начальник Инженерного и артиллерийского училища морского ведомства, вице-адмирал.
 Сиденснер, Александр Карлович (1842 — после 1917) — старший флагман Балтийского флота, первый биограф Г. И. Невельского, адмирал российского императорского флота.